El dialecto fuzhou (chino: 福州話, BUC: Hók-ciŭ-uâ), también conocido como hokkien, foochow, dialecto foochow o foochownés, se considera el dialecto estándar del Min Dong, el cual es rama del chino, hablado en el este de la provincia de Fujian. Los hablantes nativos también lo llaman Bàng-uâ (平話), que significa que es la lengua hablada en todos los días de la vida.

Aunque tradicionalmente es conocido como un dialecto, el dialecto fuzhou es una lengua separada en la lingüística estándar porque no es  mutuamente inteligible con otros dialectos del min ni con otros dialectos del chino. Por consiguiente, si el dialecto fuzhou es un dialecto o una lengua es altamente disputable.

En la República Popular de China, el dialecto fuzhou es hablado en 12 ciudades y condados/distritos: Fuzhou (福州), Pingnan (屏南), Gutien (古田), Luoyuan (羅源), Minqing (閩清), Lianjiang (連江), Minhou (閩侯), Changle (長樂), Yongtai (永泰), Fuqing (福清), Jianning (建宁) y Pingtan (平潭). 

El dialecto fuzhou es hablado también en Sitiawan y Sibu (Malasia), donde ha sido llamado "nuevo fuzhou" debido a la afluencia de inmigrantes en 1901. De forma similar, el dialecto se ha extendido a Estados Unidos, Reino Unido y Japón debido a la inmigración en las últimas décadas.

Chino min
Dialectos